3 miejscowości w Polsce:
 Czarnolesie – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Czarnolesie – leśniczówka w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Czarnolesie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin
Miejscowości na Białorusi

 Czarnolesie – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.